Ранко́нь () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 390 км на південний захід від Парижа, 100 км на південь від Пуатьє, 20 км на схід від Ангулема.

Історія 

1 січня 2019 року Ранконь і Вільоннер було об'єднано в новий муніципалітет Мулен-сюр-Тардуар.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 159 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 394,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Ранконь на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ранконь на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шаранта

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Шаранта